Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale David Siegler 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gene Mayer (campione)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Stan Smith (secondo turno)
 Gianni Ocleppo (primo turno)

 Hank Pfister (semifinali)
 Erik Van Dillen (secondo turno)
 Craig Wittus (secondo turno)
 Ross Case (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1981